

Film
Intemperance – cortometraggio del 1913 prodotto dalla Kalem Company
Intemperance – cortometraggio del 2014 diretto da Lisa Jackson

Video
Intemperance – video del 2006 diretto da Greg Augustine